La Coppa Titano 2006-2007 ha preso avvio il 14 settembre 2006.

Come di consueto le quindici squadre del campionato sammarinese sono state suddivise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

La finale si è disputata allo Stadio Olimpico di Serravalle ed ha visto prevalere il Murata sulla Libertas con il punteggio di 2 a 1.

Prima fase

Gruppo A 
  - Serravalle
  - Domagnano
  - Fiorentino
  - Borgo Maggiore
  - San Marino

Gruppo B 

  - Serravalle
  - Montegiardino
  - San Marino
  - Chiesanuova
  - Fiorentino

Gruppo C 
  - Faetano
  (Borgo Maggiore)
  - Serravalle
  - Borgo Maggiore
  - Acquaviva

Seconda Fase 

Edizioni della Coppa Titano